Ljutoga steht für:

 einen Fluss auf der russischen Insel Sachalin, siehe Ljutoga (Fluss)
 einen früheren Namen (bis 1905) der an diesem Fluss gelegenen russischen Stadt Aniwa